La papillome inversé urothélial est une forme de papillome urothélial.

Liens internes 
 Papillome inversé 
 Papillome inversé malpighien

Anatomopathologie des tumeurs